Церевитинов — фамилия.

 Церевитинов, Борис Фёдорович (1904—1979) — профессор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
 Церевитинов, Фёдор Васильевич (1874—1947) — советский химик-органик. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.